Seminario dei Nobili (Real Seminario de Nobles) – edificio di Madrid
 Seminario dei Nobili – palazzo di Napoli